Le nom Tim Ryan est porté par les personnes suivantes :
 Tim Ryan (1984-), un joueur irlandais de rugby à XV ;
 Tim Ryan (1973-), homme politique de l'Ohio.

Voir aussi